Schlewecke ist der Name von Ortschaften in Niedersachsen:

 Schlewecke (Bad Harzburg), Ortsteil der Stadt Bad Harzburg, Landkreis Goslar
 Schlewecke (Bockenem), Ortsteil der Stadt Bockenem, Landkreis Hildesheim